W USA
 Meadowlands – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Meadowlands (ang. Meadowlands Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis

 Inne
 Meadowlands – tomik poezji amerykańskiej poetki Louise Glück.